По́гиби — упразднённый посёлок сельского типа в северо-западной части острова Сахалина на побережье пролива Невельского у самой узкой части последнего. Входит в состав Охинского городского округа Сахалинской области.

В посёлке действует метеостанция, проводящая метеорологические наблюдения севера Сахалина и гидрологические наблюдения восточного берега Амурского лимана .

Через посёлок проходит трасса нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре.

В 1950—1953 годах в районе посёлка силами заключённых проводились работы по подготовке строительства железной дороги и тоннеля под проливом Невельского для соединения острова с материком у мыса Лазарева. Однако после смерти Сталина, работы были приостановлены. Железная дорога и тоннель так и не были построены.

Этимология 
Современное название происходит от искажённого названия нивхского селения По́гоби (Похоби). Селение Похоби уже было нанесено на карту Сахалина, составленной маньчжурской экспедицией 1710 года. Значение нивхского слова «погоби (похоби)» — «место поворота». Происхождение названия посёлка от русского слова «погибель» в связи с гибелью каторжан при побегах на материк следует считать ошибочным.

Климат 
Климат умеренный муссонный. Море возле Погиби немного подогревается рекой Амуром. Максимальная температура воды — +24,0 °С. При движении на север, к устью Амура, она растёт, а при движении на юг сначала падает, потом снова начинает расти, но уже по другой причине.

 Среднегодовая относительная влажность воздуха — 84 %. Среднемесячная влажность — от 77 % в ноябре до 89 % в мае и в июле.
 Среднегодовая скорость ветра — 4,7 м/с. Среднемесячная скорость — от 4,2 м/с в феврале и марте до 5,4 м/с в июне.

Примечания

Ссылки 
 
 Мост на Сахалин 

Населённые пункты Охинского городского округа